Han Song 韩嵩 fut le conseiller de Liu Biao (142-208).
 Han Song 韩松 (1965-) est journaliste et auteur de science-fiction chinois.